Прибельский — название населённых пунктов в России:

 Прибельский — село в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Прибельский — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.